Tranquillo puede referirse a:

Tranquillo: modo o hábito especial que se aprende empírica o casualmente y mediante el cual una operación o trabajo se realiza con más éxito y destreza
Domingo Tranquillo: religioso, teólogo e historiador de la Orden de los Mínimos
Tranquillo Barnetta: Futbolista suizo (1985- )

Véase también